Profundidad puede referirse a:

 profundidad, unidad de longitud;
 Profundidad, localidad de la Argentina;
 percepción de la profundidad, habilidad del observador visual de percibir el mundo en tres dimensiones;
 profundidad de campo,  zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida, es decir enfocada.